Il singolare del torneo di tennis Roma Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Horst Skoff che ha battuto in finale Frederik Fetterlein 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Rodolphe Gilbert (quarti di finale)
 Gérard Solvès (primo turno)
 Assente
 Daniel Orsanic (primo turno)

 Diego Nargiso (primo turno)
 Tomas Nydahl (semifinali)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Horst Skoff (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Roma Challenger 1994